Novac se poate referi la:

Animale 
 Novac, pește din familia ciprinidelor

Nume de familie 
 Alexandru Novac (n. 1997), atlet român
 Ana Novac (1929-2010), scriitoare română de etnie evreiască
 Baba Novac (1521-1601), haiduc mercenar timocean
 Daniel Novac (n. 1987), fotbalist român
 Grigore Novac (n. 1983), jurist și om politic din Republica Moldova
 Gruia Novac, fost fiul cel mare al lui Baba Novac
 Gruia Novac (poloist) (1944-1999), jucător român de polo pe apă
 Luca Novac (1941-2021), taragotist și instrumentist român
 Nicolae Novac (1913-1979), violonist și dirijor român de etnie romă
 Teodor Novac (1857-1941), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Traian Novac (1882-1970), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Verginica Novac (n. 1953), deputat român

Toponime 
 Novac, Dolj, sat în comuna Argetoaia din județul Dolj, Oltenia, România

Nume de familie românești